Kim Clijsters e Ai Sugiyama erano le detentrici del titolo, ma non hanno partecipato.

Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez hanno battuto in finale 6-0, 6–3, Svetlana Kuznecova e Elena Lichovceva.

Teste di serie

  Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (campionesse)
  Svetlana Kuznecova /  Elena Lichovceva (finali)
  Liezel Huber /  Ai Sugiyama (primo turno)
  Nadia Petrova /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
  Martina Navrátilová /  Lisa Raymond (semifinali)
  Cara Black /  Rennae Stubbs (terzo turno)
  Janette Husárová /  Conchita Martínez (quarti di finale)
  María Vento-Kabchi /  Angelique Widjaja (primo turno)

  Marion Bartoli /  Émilie Loit (secondo turno)
  Li Ting /  Tiantian Sun (secondo turno) 
  Anastasija Myskina /  Vera Zvonarëva (terzo turno)
  Alicia Molik /  Magüi Serna (primo turno) 
  Els Callens /  Meilen Tu (secondo turno) 
  Myriam Casanova /  Patricia Wartusch (secondo turno) 
  Silvia Farina Elia /  Francesca Schiavone (quarti di finale)
  Barbara Schett /  Patty Schnyder (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2004